Hugo Brandenberger ist der Name folgender Personen:

* Hugo Brandenberger (Publizist) (1894–1979), Schweizer Publizist und Sportpädagoge 
 Hugo Brandenberger (Unternehmer) (1917–2012), Schweizer Unternehmer